Русское обозрение

 «Русское обозрение» — петербургская еженедельная газета, выходившая в 1876—1878 годах.
 «Русское обозрение» — московский ежемесячный журнал, выходивший в 1890—1898 годах.
 «Русское обозрение» — ежемесячный журнал русской эмиграции, выходивший в Пекине (1920) и Харбине (1921).
 «Русское обозрение» — газета, издававшаяся в Чикаго в 1926—1956 годах.

Примечания